Biografies:
 Bill Ivy, William David Ivy (1942 – 1969), pilot de motociclisme anglès
 Madison Ivy (Baviera, 1989), actriu pornogràfica alemanya 

 Toponímia:
 Ivy (Califòrnia), despoblat al Comtat de Modoc
 Mount Ivy, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York 

 Miscel·lània:
 Ivy (banda), grup de música pop independent de Nova York fundada el 1988 
 Ivy League, associació de vuit universitats privades del nord-est dels Estats Units d'Amèrica 
 Ivy (motocicleta), antic fabricant de motocicletes anglès
 Operació Ivy, sèrie de proves nuclears, composta per un parell de poderoses bombes atòmiques detonades pels Estats Units